Силинская-1 — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Морозовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Морозовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 24 км, до центра муниципального образования Морозово — 0,3 км. Ближайшие населённые пункты — Олотинская, Фоминская, Михайловская, Сбоевская, Захаровская, Морозово, Машковская, Мининская, Евсюнинская.

По переписи 2002 года население — 103 человека (57 мужчин, 46 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Силинская-1 в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района